«Чёрный остров» (фр. L'Île Noire) — седьмой альбом комиксов Эрже о приключениях Тинтина, опубликованный в 1937 году в бельгийском журнале для детей Le Petit Vingtième. В 1943 г. появилась цветная версия альбома, а 23 года спустя Эрже решил пересмотреть его вновь. Таким образом, это единственный альбом о Тинтине, который существует в 3-х авторских редакциях.

Сюжет 
Тинтин и Милу гуляют по лужайке, когда рядом с ними аварийно приземляется аэроплан без регистрационного знака. Как только Тинтин пытается приблизиться к самолёту, пилот в него стреляет. Тинтин приходит в себя на больничной койке, где Дюпон и Дюпонн извещают его о том, что нечто подобное случившемуся с ним, накануне произошло ещё и в Англии.

Тинтин решает выяснить, в чём дело, и отправляется на Альбион. Это не входит в планы банды фальшивомонетчиков. По пути его обвиняют в попытке ограбления одного из членов банды (Дюпон и Дюпонн тут же берут его под стражу), а потом пытаются столкнуть со скалы. На этот раз Тинтина спасает верный Милу (которому в этом альбоме отведена более видная роль, чем в любом другом).

Преступники пытаются скрыться от Тинтина и детективов на самолёте. Всех героев ожидает головокружительное приключение в воздухе. Тинтин приземляется где-то на берегу Шотландии, где его переодевают в национальный костюм с килтом. Местные жители рассказывают ему о жутком чудовище, которое якобы обитает в близлежащем замке на Чёрном острове.

Добравшись на лодке до острова, Тинтин находит в замке логово фальшивомонетчиков. От незваных гостей их оберегает «чудовище» — свирепая горилла по имени Ранко. На счастье Тинтина, лай безобидного Милу повергает обезьяну в совершенный ужас. Репортёру удаётся запереть преступников в одной из комнат замка и передать по радиопередатчику сообщение для полиции.

Тинтин
Комиксы 1937 года